FTV, Ftv och ftv kan stå för:

Media 
 FTV – ett tidigare namn på en TV-kanal i Finland, se TV Finland
 FTV – ett förlag eller en teatergrupp, se Författarnas teaterverkstad

Medicinskt 
 Folktandvården